Троеца́рствие может обозначать:

 Троецарствие (Саньго) () — период времени в древнем Китае с 220 по 280 годы, вошедший в историю как борьба и противостояние между тремя различными государствами Китая — Вэй, У и Шу.
 «Троецарствие» () — классический китайский роман, повествующий о событиях эпохи Троецарствия в Китае (III в.).
 Троецарствие — китайский исторический телесериал 2010 года, повествующий о событиях эпохи Троецарствия в Китае (III в.). Основан на романе Ло Гуаньчжуна «Троецарствие», исторических хрониках «Записи о Трёх царствах», и других текстах.
 Повествование о трёх царствах — сериал 1994 года, также известный под названием «Троецарствие»
 :en:Three Kingdoms RPG — гонконгский телесериал 2012 года про историческое Троецарствие
 :en:Romance of the Three Kingdoms (2009 animation) — мультсериал китайского и японского производства
 Sangokushi (дословно «Троецарствие») — манга и аниме про китайское Троецарствие
 Total War: Three Kingdoms — игра серии Total War.

См. также 
 Война трёх царств — вариант сянци для трёх игроков.
 Записи о Трёх царствах — хроники Троецарствия
 Период Сандзан — окинавское троецарствие, предшествовавшее основанию королевства Рюкю

Корейские троецарствия 
 Три корейских государства
 Поздние три корейские государства